Visnà è un toponimo diffuso nella provincia di Treviso:
Visnà, località di Montebelluna
Visnà, località di Miane
Visnà, torrente  di Miane